Issyk-kul – jezioro w Kirgistanie
 Obwód issykkulski, a w nim
 Rejon issykkulski
 nazwa miasta Bałykszy do roku 1993